Chinlea est un genre éteint de poissons à membres charnus, rattaché à la famille des Mawsoniidae, elle-même regroupée au sein des Coelacanthiformes. Une seule espèce est assignée à ce genre : Chinlea sorenseni  créée par B. Schaeffer en 1967 à partir de fossiles découverts dans l'ouest des États-Unis.

Ces fossiles proviennent de sédiments datés du Trias supérieur, il y a environ entre  (millions d'années).

Étymologie 
Le nom de genre provient de la formation géologique de Chinle dans laquelle les fossiles ont été découverts.

Description  
Ce cœlacanthe vivant en eau douce pouvait mesurer jusqu'à  de long.

Classification phylogénique 
Dans la classification phylogénique, position du genre Chinlea de la famille éteinte des Mawsoniidae :

Références taxinomiques

Notes et références

Liens externes 
 

Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Genre de poissons préhistoriques (nom scientifique)
Poisson du Trias supérieur
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1967